Windhausen heißen die Orte:

 Windhausen (Aislingen), Ortsteil der Gemeinde Aislingen, Landkreis Dillingen a.d.Donau, Bayern
 Windhausen (Attendorn), Ortsteil der Stadt Attendorn, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Windhausen (Bad Grund), Ortsteil der Stadt Bad Grund (Harz), Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Windhausen (Boppard), Ortsteil der Stadt Boppard, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Windhausen (Feldatal), Ortsteil der Gemeinde Feldatal, Vogelsbergkreis, Hessen
 Windhausen (Heilbach), Ortsteil der Gemeinde Heilbach, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Windhausen (Nümbrecht), Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Windhausen (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Windhausen (Übach-Palenberg), Ortsteil der Stadt Übach-Palenberg, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen

 Gut Windhausen, Gut im Gemeindegebiet von Niestetal, Landkreis Kassel, Hessen
 Germanischer Garten von Schloss Windhausen, dortiger, einstiger englischer Landschaftsgarten

Windhausen ist der Familienname folgender Personen:
 Albin Windhausen (1863–1946), deutsch-niederländischer Porträtmaler und Illustrator
 Anselm Windhausen (1882–1932), deutsch-argentinischer Geologe
 Bernd Windhausen (1942–2014), deutscher Fußballspieler
 Josef Windhausen (1888–1946), deutscher Kommunalpolitiker (Nordrhein-Westfalen) (CDU)
 Paul Windhausen (1871–1944), niederländischer Maler
 Peter Heinrich Windhausen (1832–1903), deutscher Porträt- und Historienmaler der Düsseldorfer Schule
 Wolfgang Windhausen (1949–2022), deutscher Lyriker, Autor und Grafiker